Libanese  – abitante del Libano
Il Libanese  – personaggio di Romanzo criminale